Il singolare del torneo di tennis Poznań Porsche Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Hájek che ha battuto in finale Ilija Bozoljac 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jan Hájek (Campione)
 Tejmuraz Gabašvili (semifinali)
 Martín Vassallo Argüello (primo turno)
 Stefan Koubek (primo turno)

 Olivier Patience (secondo turno)
 Tomáš Zíb (secondo turno)
 Juan Martín del Potro (primo turno)
 Stefano Galvani (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Poznań Porsche Open 2006